Велька:

 Велька Крокев — самый большой трамплин для прыжков в Польше.
 Велька Фатра — горный массив в северной Словакии.
 Велька-Яворина — самая высокая гора Белых Карпат.

См. также 
 Вельке
 Вельки